Gayam (Bangsal)
 Gayam (Bogorejo)
 Gayam (Gayam)
 Gayam (Gurah)
 Gayam (Kendal)
 Gayam (Mojoroto)
 Gayam (Ngasem)
 Gayam (Panggul)
 Gayam (Penengahan)
 Gayam (Sukoharjo)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing